Pierre Castex peut désigner :
 Pierre Castex (1760-1805), colonel du  d'infanterie légère, tué à la bataille d'Austerlitz ;
 Pierre Castex (1924-1991), scénariste français.

Voir aussi